Pellerin peut désigner :

Patronyme 

 Baptiste Pellerin (-1575), peintre et enlumineur français ;
 Emmanuel Pellerin (1970-), homme politique français ;
 Fleur Pellerin (1973-), femme politique française ;
 Francis Pellerin (1915-1998), peintre et sculpteur français ;
 Fred Pellerin (1976-), conteur québécois ;
 Gilles Pellerin (1926-1977), humoriste et acteur québécois ;
 Gilles Pellerin (1954-), écrivain et éditeur québécois ;
  (1992-), chanteur, parolier et producteur de musique américain
 Jean Pellerin (1885-1921), poète français ;
 Jean Pellerin (1917-2001), journaliste, essayiste et écrivain québécois ;
 Jean-Charles Pellerin (1756-1836), créateur de l'imagerie d'Épinal ;
 Jean-Victor Pellerin (1889-1970), poète, auteur dramatique français ;
 Joseph-Michel Pellerin (1751-1794), député français ;
 Marc-Alfred Pellerin (1936-2009), écrivain français, auteur de romans policiers et autres romans ;
 Patrice Pellerin (1955-), auteur français de bande dessinée ;
 Pierre Pellerin (1920-2001), journaliste spécialisé dans l'écologie ;
 Pierre Pellerin (1923-2013), haut fonctionnaire français, expert en radioprotection ;
 Scott Pellerin (1970-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Le Pellerin, commune française Loire-Atlantique ;
 Collège Jean-Baptiste-Pellerin, établissement scolaire français de Beauvais.

Patronyme québécois